Сегунда 1999/2000 () — 69-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 21 августа 1999 года и закончился 4 июня 2000 года. В чемпионате приняли участие 22 команды.

Команды 
В лиге 22 команды, 14 из которых и в сезоне 1998-99 играли во второй лиге Испании, 4 из которых вылетели из Ла Лиги 1998-99 сезона, и четыре из которых вошли в дивизион Б.

Эстремадура, Вильярреал, Тенерифе и Саламанка — команды вылетевшие из Ла Лиги.

Команды, которые вылетели в прошлом сезоне: — Мальорка B , Барселона II, Эркулес и Оренсе. В место них вышли — Эльче, Хетафе, Леванте и Кордоба.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры 

1999/2000
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1999 году
Спорт в Испании в 2000 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1999/2000